L'edizione 1933-34 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'Hälsingborgs IF.

Capocannoniere del torneo fu Sven Jonasson (), con 20 reti.

Classifica finale

Verdetti
Hälsingborgs IF campione di Svezia 1933-34.
IS Halmia e Malmö FF retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1933
Calcio nel 1934
Campionato svedese di calcio